Oqqorliit bezeichnet:
 eine Wohnplatzgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Oqqorliit (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Oqqorliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland